Gate (vliegveld), de locatie op een luchthaven waar passagiers instappen
 Gate (Hjo), een plaats in de Zweedse gemeente Hjo.
 Gate (Oklahoma), een plaats in Oklahoma
 -gate, een suffix dat wordt gebruikt om naamkaartje op een schandaal te plakken

 Gate (elektronica), een stuurelektrode van een aantal soorten actieve elektronische halfgeleiderkomponenten zoals een triac, een thyristor, een UJT, een programmable UJT, een FET, een MOSFET, een IGBT en een SBS
 een benaming voor een logische poort in de digitale techniek